Zixi bezeichnet:

 Zixi (资溪县), Kreis der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Zixi (Chuxiong) (紫溪镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zixi (Wanyuan) (紫溪乡), Gemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zixi (Yanshan) (紫溪乡), Gemeinde im Kreis Yanshan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Zixi (Yanjiang) (资溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan